Miejscowości w USA:
 Terrell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Terrell (ang. Terrell County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Terrell (ang. Terrell County) – w stanie Teksas